Arcturus är ett släkte av kräftdjur. Arcturus ingår i familjen Arcturidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss